Mulmblomflugor kan avse:

 Mulmblomflugor (Brachypalpoides) – ett släkte i familjen blomflugor
 Mulmblomflugor (Brachypalpus) – ett släkte i familjen blomflugor
 Mulmblomflugor (Chalcosyrphus) – ett släkte i familjen blomflugor